Coup de poignard dans le dos est une expression pour désigner une trahison.

Elle est aussi utilisée dans d'autres langues :
 Dolchstoßlegende (en allemand : la « légende du coup de poignard dans le dos »), une légende, répandue notamment par les nazis, selon laquelle l'armée allemande serait restée invaincue sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, mais aurait été abattue par une trahison du pouvoir civil issu de la révolution de Novembre 1918. Les propagandistes nazis ont ainsi pu déclarer que l’armée allemande avait protégé le pays et ne s’était pas rendue, la défaite incombant uniquement aux civils ;
 Backstab (en anglais : « coup de poignard dans le dos »), un ancien magazine français sur les jeux de rôles;
 Pugnalata alle spalle (en italien : « coup de poignard dans le dos »).

Voir aussi 
 Coup de couteau
 Poignard
 Dos